Nel corso della Seconda guerra mondiale furono combattute due battaglie a Bir el Gobi, a pochi giorni di distanza, ed entrambe nell'ambito dell'Operazione Crusader
 
 Battaglia iniziale fra la Divisione corazzata Ariete e la 22ª Brigata Corazzata britannica, combattuta il 19 novembre 1941
 Battaglia di copertura della 136ª Divisione corazzata "Giovani Fascisti" contro la 4ª Divisione indiana, combattuta il 4 dicembre 1941